LOKRUMENTAL — музыкальный проект, основанный в 2019 году Андреем Рейаном и польским проектом Data Romance (в который входят Милош Жовит, Сат Бонвич). Они стали широко известны в 2021 году после выхода их дебютного сингла. Основной жанр проекта UK Garage, но также Progressive House, Techno.

История

Further — Single (2021) 
Сингл «Further» был выпущен 5 февраля 2021 года на всех цифровых платформах. Это дебютный сингл группы. Сингл быстро вошел в многочисленные топы и плейлисты. Сингл «Further» вошел в «Топ-50» по версии Stereogum.

Delilah — Single и Never Enough — Single (2021) 
Delilah — второй сингл проекта LOKRUMENTAL. «Сингл рассказывает историю девушки, которая нашла свой путь через музыку». — Сат Бонвич (в интервью BBC Radio 1Xtra). Never Enough, третий сингл, был выпущен 27 августа 2021 года. Сингл был хорошо принят слушателями Spotify и попал в Top 100 Global.

Who We Are — Single (2022) 
Новый сингл Who We Are был выпущен 4 февраля 2022 года и дебютировал на BBC Radio 1Xtra в разделе «Новые Лица BBC». Трек активно начал ротироваться на многих платформах, и благодаря ему команду заметил крупный лейбл Warner Records. Сингл «Who We Are» был включен в список лучших треков проекта Data Romance. Песни всех времен — 10 лучших треков по версии Discotech. После выхода сингла группа объявила о выходе дебютного альбома журналу Spin (журнал).

Дискография

Синглы 
 2021 — Further
 2021 — Delilah
 2021 — Never Enough
 2022 — Who We Are

Видеоклипы 
 2021 — 
 2022 —

Участники группы 
 Андрей Рейан — фортепьяно, драм, виолончель
 Милош Жовит — фортепьяно, вокал
 Сат Бонвич — мастеринг треков, драм машина

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Трио